Зеленополье — название населённых пунктов:

Россия 
 Зеленополье — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области, Луговское сельское поселение
 Зеленополье — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области, Храбровское сельское поселение

Украина 
 Зеленополье — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области;
 Зеленополье — село в Свердловском районе Луганской области;
 Зеленополье — село в Берёзовском районе Одесской области.
 Зеленополье — село в Запорожском районе Запорожской области.